Тлалкорал има више значења:

 Тлалкорал (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тлалкорал (Кваутинчан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику